Citron (ou citron jaune) est le fruit du citronnier (Citrus x limon). Le nom Citron peut également faire référence à :

Fruits 
Deux autres agrumes : 
 Lime ou citron vert, le fruit des limettiers : Citrus aurantiifolia et Citrus latifolia. 
 Limette ou citron doux, le fruit des limettiers doux, Citrus limetta et Citrus limettioides.

Animal 
 Citron (Gonepteryx rhamni), un papillon (insecte lépidoptère) de la famille des piéridés.

Couleur 
 Citron, une teinte de jaune.

Personnalités 

 Marcia Citron (1945-), musicologue et  professeure américaine de musicologie à l'université Rice de Houston. 
 Pierre Citron (1919-2010), professeur de lettres et musicologue français ;
 Suzanne Citron (1922-2018), historienne et écrivain française, épouse du précédent.

Astronomie 
(16068) Citron, astéroïde.

Voir aussi 
 Le Citron, un tableau d'Édouard Manet
 
 Zitrone
 Citroën Type C surnommée la « petite citron »